Lista över de största och viktigaste städerna i Egypten:

Referenser

Externa länkar 
 

Orter i Egypten
Listor med anknytning till städer